Саласпилс — город в Латвии, в 18 км к юго-востоку от Риги, на западном берегу реки Даугавы;
 Саласпилс (станция) — железнодорожная станция в г. Саласпилс 
 Саласпилсский концлагерь — нацистский концлагерь в Саласпилсе во время Второй мировой войны;
 Саласпилс (мемориальный ансамбль) — советский памятник на месте бывшего лагеря смерти;
 Саласпилс (песня) — песня Александра Тимошенко на стихи Якова Голякова, посвященная одноименному концлагерю, исполнялась группами «Аргонавты» и «Поющие гитары».